Immersion (lateinisch immersio „Eintauchen“, „Einbetten“) ist die physikalische Einbringung eines Objektes in Wasser und die damit verbundene Wechselwirkung, wird aber im übertragenen Sinne auch in anderen Zusammenhängen verwendet:

 Immersion (Mathematik), eine Funktion mit injektivem Differential
 das Eintauchen eines Mondes in den Schatten eines Planeten, siehe Mondfinsternis
 Immersion (Mikroskopie), eine Methode in der Mikroskopie
 Immersion (Sprachwissenschaft und Erziehung), eine Lehrmethode für Fremdsprachen
 Immersion (Film), die Auflösung von räumlichen Grenzen in Filmen
 Immersion (virtuelle Realität), das Eintauchen in eine Szene virtueller Realität
 Immersionsmethode (Mineralogie), eine Methode zur Bestimmung des Brechungsindex
 Immersion (Album), ein Album der Band Pendulum
 Immersionstaufe, Taufe durch Untertauchen, siehe Taufe #Taufritus

Siehe auch: